Carters Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Carters Mountain (North Carolina)	
 Carters Mountain (Virginia)	

Siehe auch:
 Carter Mountain